Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1926 – 27. MŚ w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju, które odbyły się w norweskim mieście Trondheim w dniach 20–21 lutego 1926. Złoto zdobył Norweg – Ivar Ballangrud.

Państwa i zawodnicy 
Łącznie startowało 16 zawodników z 3 państw. 2 zawodników nie ukończło mistrzostw.
  (14)
  (1)
  (1)

Wyniki zawodów

Nie ukończyli 
  Oskar Olsen – (punktacja kolejno według biegów: 45,9 – 9.10,8 – 2.33,4 – –)
  Paul Nielsen – (punktacja kolejno według biegów: 49,0 – 9.44,1 – 2.37,8 – –)

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1926 w sportach zimowych
1926 w Europie
Norwegia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Trondheim